Purbach am Neusiedlersee (ungerska: Feketeváros, kroatiska: Porpuh) är en stadskommun i förbundslandet Burgenland i Österrike. Kommunen hade cirka 2 900 invånare (2018).

Referenser

Externa länkar 

Orter i Burgenland
Kommuner i Burgenland